Las Lomas (Californië), een plaats in de Amerikaanse staat Californië
Las Lomas (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas
Ranchitos Las Lomas, een plaats in de Amerikaanse staat Californië
Lomas de Chapultepec, een wijk in Mexico-Stad